

Personnes réels 

 Steve Rogers (1949), un joueur de baseball américain ;
 Steve Rogers (1954-2006), un joueur de rugby à XIII australien ;
 Steve Rogers (1959-), un acteur anglais ;
 Steve Rogers (1968-), un basketteur américain.

Personnage de fiction 

 Steve Rogers, le premier Captain America.